Als Weinranken-Gruppe werden bezeichnet

 eine Gruppe apulischer Vasenmaler, siehe Weinranken-Gruppe (Apulien)
 eine Gruppe böotischer Vasenmaler, siehe Weinranken-Gruppe (Böotien)